Квочкин — фамилия; имеет женскую форму .
 Квочкин, Александр Николаевич (род. 1961) — ректор Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ), кандидат экономических наук, профессор.
 Квочкин, Сергей Прокопьевич (1938—2007) — советский футболист.